Pipestone est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Pipestone, ville de la municipalité rurale de Pipestone au Manitoba
 Pipestone, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan
Pipestone, ancien nom de la municipalité rurale de Walpole No. 92 en Saskatchewan
Pipestone Creek, cours d'eau de l'Alberta

Pipestone Township, canton du comté de Berrien dans le Michigan
Pipestone, ville du comté de Pipestone dans le Minnesota
Région de Pipestone, région du sud-ouest du Minnesota
Pipestone National Monument
Pipestone Pass, passage dans les montagnes rocheuses dans le Montana